Arsène Lupin – postać fikcyjna, dżentelmen-włamywacz
 Arsène Lupin – pseudonim Sławomira Piestrzeniewicza, polskiego iluzjonisty

Tytuły dzieł 
 Arsène Lupin – serial telewizyjny z lat 1971–1974
 Arsène Lupin – film z 2004 roku